'O surdato 'nnammurato – album di Massimo Ranieri del 1972
 'O surdato 'nnammurato – film diretto da Ninì Grassia del 1983